Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B101 :

  Bretelle B101, route belge desservant le sud de Malines ;
  Bundesstraße 101, route fédérale allemande reliant Berlin à Aue.